Heinzendorf ist der deutsche Name mehrerer Orte:

 Hynčice (Heinzendorf b. Halbstadt), Gemeinde im Okres Náchod, Tschechien
 Vítějeves (Heinzendorf b. Politschka), Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien

 Bagno (Heinzendorf, Kr. Wohlau), Ortschaft in der Gemeinde Oborniki Śląskie, Powiat Trzebnicki, Polen
 Henčov (Heinzendorf b. Iglau), Ortsteil von Jihlava, Okres Jihlava, Tschechien
 Hynčice pod Sušinou (Heinzendorf unter der Dürren Koppe), Ortsteil von Staré Město pod Sněžníkem, Okres Šumperk, Tschechien
 Hynčice nad Moravou (Heinzendorf an der March), Ortsteil von Hanušovice, Okres Šumperk, Tschechien
 Hynčice u Krnova (Heinzendorf b. Olbersdorf), Ortsteil von Město Albrechtice, Okres Bruntál, Tschechien
 Hynčice (Vražné) (Heinzendorf b. Odrau), Ortsteil von Vražné, Okres Nový Jičín, Tschechien
 Jasienica (Heinzendorf, Kr. Münsterberg), Ortschaft in der Gemeinde Ziębice, Powiat Ząbkowicki, Polen
 Jasienica (Powiat Bielski) (Heinzendorf, Kr. Teschen), Dorf im Powiat Bielski, Polen
 Skrzynka (Heinzendorf, Kr. Habelschwerdt), Ortschaft in der Gemeinde Lądek-Zdrój, Powiat Kłodzki
 Unikowice (Heinzendorf, Kr. Neiße), Ortschaft in der Gemeinde Paczków, Powiat Nyski, Polen
 Witoszyce (Heinzendorf, Kr. Guhrau), Ortschaft in der Gemeinde Góra, Powiat Górowski, Polen
 Wrociszów (Heinzendorf, Kr. Freystadt), Ortschaft in der Gemeinde Nowa Sól, Powiat Nowosolski, Polen

 Groß Heinzendorf, Jędrzychów, Dorf der Gemeinde Polkowice, Powiat Polkowicki, Polen
 Klein-Heinzendorf, Jędrzychówek, Ortschaft in der Gmina Przemków, Powiat Polkowicki, Polen
 Ober Heinzendorf, Horní Hynčina, Ortsteil von Pohledy, Okres Svitavy, Tschechien
 Unter Heinzendorf, Hynčina, Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien

Siehe auch:
 Hainzendorf